En l'imaginari de J.R.R. Tolkien, Lórien es pot referir a:
 Un dels noms del vala Irmo, o els jardins que ell habitava. (Jardins de Lórien)
 El bosc de Lothlórien governat per Galàdriel i Cèleborn a la riba de l'Ànduin.
També pot referir-se a:
 Lorien, grup de power metal que agafa el seu nom de l'imaginari de Tolkien.